Franciaország
Saint-Pierre-du-Mont, település Calvados megyében
Saint-Pierre-du-Mont, település Landes megyében
Saint-Pierre-du-Mont, település Nièvre megyében